Pello jsou dvě obce se stejným názvem:

 Pello (Finsko) – obec ve Finsku
 Pello (Švédsko) – obec ve Švédsku